Nam-gu (, , etwa „südlicher Stadtteil“) bezeichnet Stadtteile in verschiedenen südkoreanischen Städten:

Nam-gu (Busan)
Nam-gu (Daegu)
Nam-gu (Gwangju)
Nam-gu (Incheon)
Nam-gu (Pohang)
Nam-gu (Ulsan)